Чемпіонат світу з добового бігу — один з чотирьох чемпіонатів світу, який проводиться Міжнародною асоціацією ультрамарафонців (іншими ультрамарафонськими дисциплінами, в яких проводяться чемпіонати світу, є біг на 50 кілометрів, біг на 100 кілометрів та трейл).

Змагання було започатковано як «Світовий трофей з добового бігу» (), а з 2001 отримало статус світової першості. Починаючи з 2003, на чемпіонаті розігрується командна першість.

Чемпіонати

Призери

Індивідуальна першість

Чоловіки

Жінки

Командна першість

Чоловіки

Жінки

Україна на чемпіонаті світу

Індивідуальна першість

Командна першість

Див. також 

 Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів
 Чемпіонат світу з бігу на 100 кілометрів
 Чемпіонат світу з трейлу

Примітки

Джерела 

 Чемпіонати світу з ультрамарафонських дистанцій на вебсайті Міжнародної асоціації ультрамарафонців 
 Результати чемпіонатів світу з добового бігу на statistik.d-u-v.org 

Чемпіонат світу